Bronisław Gimpel – violinista e insegnante statunitense
 Erica Gimpel – attrice statunitense
 Harald Gimpel – ex canoista tedesco
 Jean Gimpel – storico francese

Letteratura
 Gimpel l'idiota – raccolta di racconti di Isaac Bashevis Singer